Gordians- und Epimachiuskirchen sind Kirchengebäude, die nach den heiligen Märtyrern Gordianus und Epimachus benannt sind.

Kirchen mit diesem Patrozinium sind zum Beispiel:
 St. Gordianus und Epimachus (Aitrach)
 Santi Gordiano ed Epimaco (Blevio) in Italien
 St. Gordianus und Epimachus (Dietersheim)
 Neu St. Gordianus und Epimachus (Dietersheim)
 St. Gordian und Epimachus (Frechenrieden), Bayern
 Fürststift Kempten, Stiftskirche
 St. Gordian und Epimachus (Legau) im Landkreis Unterallgäu in Bayern, Deutschland
 St. Gordian und Epimachus (Memmingerberg), evangelisch-lutherische Kirche im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 St. Gordian und Epimachus (Merazhofen)
 St. Gordian und Epimachus (Pleß)
 St. Gordianus und Epimachus (Prüm-Niederprüm)
 St. Gordian und Epimach (Rickenbach)
 St. Gordian und Epimachus (Stöttwang)
 St. Gordian und Epimachus (Unterroth)

Gordian und Epimachus als Nebenpatronat:
 Basilika St. Lorenz

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)